Лихачевский (Лихачёвский) сельсовет

Архангельская область 

 Лихачёвский сельсовет Устьянского района

Курганская область 

 Лихачевский сельсовет Варгашинского района

Московская область 

 Лихачёвский сельсовет Краснополянского района, упразднён в 1954 году.